Svenner kan syfta på följande:

 Sven (riddarväsen) - person inom riddarväsendet

Geografi

Antarktis 

 Svenner Islands, öar,

Norge 

 Svenner fyr, Vestfold fylke, Larviks kommun,